Мария Алексеевна Ботева (род. 7 апреля 1980, Киров) — прозаик, поэт, драматург, детский писатель.

Биография 
Мария Ботева родилась 7 апреля 1980 года в Кирове. Училась в школе № 53 в экспериментальном классе, затем — в школе № 45. Окончила факультет журналистики Уральского государственного университета имени А. М. Горького, заочное отделение Екатеринбургского Государственного Театрального Института, где занималась в семинаре Николая Коляды. 

Писать Мария Ботева начала в восемнадцать лет, сочиняла сказки, потом стихи. Работала журналистом в различных издания, преподавала в Литературных мастерских «Creative Writing School». Первые публикации состоялись в газетах «Я расту», «Кировская правда», «Вести». 

Пьеса Ботевой «Лекарь Волька» была поставлена Молодёжным драматическим театром города Тольятти в 2011 году, а через год в Театре на Спасской города Кирова — инсценировка «Истории одного города» М. Е. Салтыкова-Щедрина. Детскую драматургию Марии Ботевой составляют также пьесы «Мой папа – компьютер», «Стеклянное сердце Гришана», «Столица снега», «Потеряевка», «Там, возле Большой», «Эликсир молодости» и др.

Публиковалась в журналах «Урал», «Новый мир», «Октябрь», «Волга», «Дружба народов», «Воздух», «Homo Legens», «ZAART», «TextOnly», «Полутона»; на сайтах «Молодая русская литература»  и др.

Автор многих книг — книги сказок «Световая азбука. Две сестры, два ветра» (2005), книги стихов «Завтра к семи утра» (2008) и др.

В 2005 году Мария Ботева в коротком списке премии «Дебют» — за поэму в прозе «Что касается счастья (Ехать умирать)». В том же году писательница стала лауреатом молодежной премии «Триумф».

В 2011 году пьеса «Лекарь Волька» была поставлена Молодёжным драматическим театром Тольятти, а инсценировка «Истории одного города» М. Е. Салтыкова-Щедрина — в 2012-ом в Театре на Спасской города Кирова. 

Книга «Мороженое в вафельных стаканчиках» выдержала три издания — в 2013-м, 2014-м и 2017-м годах. 

Произведения М. Ботевой переведены на английский, французский, арабский китайский, словенский, малалаянский (Индия) языки. 

«Мороженое в вафельных стаканчиках» и повесть «Маяк — смотри!» Мюнхенская международная детская библиотека включила в список наиболее «значительных и необыкновенных детских книг».

Взрослая проза собрана в книге «Фотографирование осени» (2013). 

Живёт в Кирове, работает журналистом.

Книги 
 Мария Ботева Световая азбука. Две сестры, два ветра. — : Новое литературное обозрение, 2005 (книга сказок)
 Мария Ботева Завтра к семи утра. — : АРГО-РИСК; Книжное обозрение, 2008 (книга стихов)
 Мария Ботева Фотографирование осени: Собрание прозы. — Предисловие Ильи Кукулина. — New York: Ailuros Publishing, 2013
 Мария Ботева Мороженое в вафельных стаканчиках: три повести. / ил. Т. Яржомбека; предисл. О. Мяэотс]. — : КомпасГид, 2013. — 159 с.
 Мария Ботева Фотографирование осени: Собрание прозы. / [ред.: И. Кукулин, Е. Сунцова]. — New York: Ailuros Publishing, 2013. — 179 с.
 Мария Ботева Сто десять раз по два: Стихи. / Ред. Е. Сунцова. — New York: Ailuros Publishing, 2016. — 57 с.
 Мария Ботева Ты идёшь по ковру: Две повести. — [ил. Дарьи Мартыновой]. — : КомпасГид, 2016. — 167 с.
 Мария Ботева Маяк — смотри!: Повесть] / рисовал С. Гаврилов. — : КомпасГид, 2017. — 94 с.
 Мария Ботева Сад имени Т. С. — : КомпасГид, 2018. (Подросток N)
 Мария Ботева Америка: Стихи. / Ред. Елена Сунцова. — New York: Ailuros Publishing, 2019. — 51 с.
 Мария Ботева Рецепт рыбы керн: кулинарные листки. — : Всегоничего, 2020. — 45 с.
 Мария Ботева Сказки о принцессе и драконе. / ил. Анны Жуковской. — : Баобаб, 2021. — 72 с.

Признание 
 2005 — Лауреат молодёжной премии «Триумф»;
 2005 — шорт-лист премии «Дебют» (номинация «Проза»); 
 2005−2006 — Финалист Национальной детской литературной премии «Заветная мечта»;
 2013 — шорт-лист премии Андрея Белого (номинация «Проза»).
 2018 — Диплом Международной литературной премии имени В.П. Крапивина.
 2018 — Лауреат Всероссийского фестиваля детской книги в номинации «Повесть-сказка».

Цитата 

Ботева — автор в том числе и произведений для детей. Подобно Линор Горалик, о которой разговор впереди, она понимает, что детское и фольклорное – отнюдь не идиллия: этот язык может быть грозным и страшным («в белом-белом городе Питере / ночью так трудно спать» – все та же логика депрессивной белизны инвертирует «черный-черный город» из детских страшилок). Что-то страшно-детское — и, может быть, универсальное — есть и в идее самостоятельного существования после разрыва…

Примечания

Ссылки 
 Полное собрание сочинений на персональном сайте писательницы
 Мария Ботева на сайте премии «Дебют»
 Мария Ботева в «Журнальном зале»
 Мария Ботева на сайте «Новая литературная карта России»
 Мария Ботева в сетевом журнале «TextOnly»
 Мария Ботева на сайте «Полутона»
 Мария Ботева на сайте «Молодая русская литература»
 Мария Ботева в литературном журнале «Homo Legens»
 Встреча с писательницей Марией Ботевой. Презентация книги «Сад имени Т. С.». РГДБ-2018

Выпускники Уральского государственного университета
Выпускники Екатеринбургского театрального института
Писатели России по алфавиту
Детские писатели Кировской области
Писатели Кировской области
Поэты Кировской области
Драматурги Кировской области
Журналисты Кировской области
Писатели России XXI века
Поэты России